Dysnomia kan syfta på:
 Dysnomia (måne) – en måne till dvärgplaneten Eris
 Dysnomia (mytologi) – en grekisk gudinna
 Dysnomia (djur) – ett släkte av musslor

Se även
Dysnomi - en form av språkstörning